Daniel Kipchirchir Komen (1984-), athlète kényan spécialiste du 1 500 m ;
 Daniel Kipngetich Komen (1976-), athlète kényan spécialiste des courses de fond, ayant détenu le record du monde du 3 000 m de 1998 à 2023 ;